Мошенино — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Артёмовской волости.

География 
Расположена примерно в 25 километрах от районного центра города Невеля.

В 5 верстах к западу стояла деревня Запрудье, ныне запустевшая.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 97 человек.

История 
На окраине расположено деревенское кладбище и братская могила 315 воинов Советской Армии, погибших при освобождении Невельского района. Здесь же захоронен Герой Советского Союза В. А. Толкачёв.

Инфраструктура 
В деревне имеется магазин Невельского райпо. Также в деревне есть клуб и библиотека. В советское время в школе функционировала восьмилетняя школа.

Транспорт 
Автобусное сообщение с райцентром осуществляется маршрутом Невель — Каралиновка.

Примечания

Ссылки 
 Мошенино на Викимапии

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)